Кришчансбург има више значења:
 Кришчансбург (Вирџинија)
 Кришчансбург (Охајо)